Orkhan (petit-fils de Soliman)
 Orhan, empereur ottoman